

Persone

Cinema e televisione 
 Robert Shaw (1915-2005) – attore statunitense
 Robert Shaw (1927-1978) – attore britannico
 Robert J. Shaw (1917-1996) – sceneggiatore televisivo statunitense
 Rob Shaw – regista statunitense di video musicali, spot pubblicitari e cortometraggi
 Bob Shaw – scenografo statunitense

Sport 
 Bob Shaw (1933-2010) – giocatore di baseball statunitense
 Bob Shaw (1921-2011) – giocatore di football statunitense
 Bob Shaw (n. 1944) – giocatore di golf australiano
 Robert Shaw (n. 1955) – giocatore di football australiano
 Robert Shaw (n. 1956) – giocatore di football
 Robert Shaw (n. 1932) – atleta britannico
 Robert Wilson Shaw (1913-1979) – rugbista scozzese
 Robert Shaw (n. 1989) - tennista canadese

Altro 
 Bob Shaw (1931-1996), scrittore irlandese
 Robert Shaw (n.1956) – regista teatrale inglese
 Robert Shaw (morto nel 1527) – monaco scozzese
 Robert Shaw (1916-1999) – direttore d'orchestra statunitense
 Robert Shaw (1908-1985) – pianista blues statunitense
 Robert Shaw (1907-1972) – giudice federale statunitense
 Robert Shaw – senatore dello Stato dell'Ohio dal 1967-1972
 Sir Robert Shaw, 1° Baronetto (1774-1849) – membro del Parlamento inglese
 Robert Shaw (1845-1882) – politico canadese di Isola del Principe Edoardo – Canada
 Robert Shaw (n. 1946) – fisico statunitense
 Robert Barkley Shaw (1839-1879) – esploratore britannico
 Robert Fletcher Shaw (1910-2001) – uomo d'affari, accademico e funzionario canadese
 Robert Gould Shaw (1837-1863) – colonnello dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana
 Robert Gould Shaw II (1872-1930) – ricco proprietario terriero del Massachusetts
 Robert Shaw (ufficiale Royal Navy) (1900-1995) – ufficiale inglese della Royal Navy e giocatore di cricket
 Robert L. Shaw – politico di Alberta, Canada